Rogersville kan syfta på:

Kanada 

 Rogersville, New Brunswick, ort,

USA 

 Rogersville, Alabama, ort, Lauderdale County, 
 Rogersville, Missouri, ort, Webster County, 
 Rogersville, Pennsylvania, ort, Greene County, 
 Rogersville, Tennessee, countyhuvudort, Hawkins County,